Faux pode se referir a:
 Faux (Ardenas)
 Faux (Dordonha)

Desambiguações de topônimos